Andró d'Efes, escriptor grec del 
 Andró de Teos, escriptor grec d'època desconeguda
 Andró (metge), metge grec
 Andró d'Halicarnàs, una de les fonts de Plutarc
 Andró (cambra)